La Raison d'agir est le troisième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitres

Megumi, Kanryû et... 

Kenshin et Sanosuké rentrent au dôjô avec Megumi, au grand déplaisir de Kaoru. Celle-ci, à qui Kenshin ne veut pas dire la vérité, prend Megumi en grippe, et met tout le monde dehors.

Shû, un ami de Sanosuké, vient alors les retrouver. Les corps des hommes de main de Kanryû qui poursuivaient Megumi ont été retrouvés dans la rivière...

Megumi voit, de l'autre côté de la rivière, Kanryû, et un homme qu'elle identifie comme l'okashira, chef des Oniwaban shû, groupe de ninjas chargés de protéger le shogun dans le temps, et maintenant indépendant. Aoshi Shinomori, le chef, est considéré comme un génie.

L'attaque des Oniwaban shû 

Hyottoko, Hannya et Beshimi, membres de l'Obiwaban shû, attaquent le dôjô.

Hyottoko utilise un bidon d'huile pour produire un jet de flammes, et met Sanosuké en difficulté. Mais Kenshin, faisant tourner son sabre à grande vitesse, parvient à dévier les flammes, et Hyottoko épuise sa réserve.

L'élan de l'équipe Kenshin 

Sanosuké cependant se relève, et terrasse son adversaire sans plus d'aide de Kenshin.

Beshimi, voyant cela, lance une balle sur Megumi. Mais Yahiko l'intercepte... et s'effondre, empoisonné.

Kenshin tente d'attraper Beshimi, mais Hannya s'interpose.

La fille d'Aizu 

Hannya annonce vouloir simplement récupérer ses compagnons, et esquive l'attaque de Kenshin qui veut le remède pour Yahiko puis part.

Alors que tous se demandent que faire, Megumi prend en charge les soins à Yahiko, identifiant le poison et demandant des remèdes.

Le médecin du dôjô, suivant ses instructions, sauve Yahiko. Il reconnaît en Megumi l'assistante d'un médecin qui tué il y a trois ans.

Kenshin intercepte Megumi, qui tente de s'enfuir. Acculée, celle-ci raconte toute son histoire. Sa famille, médecins renommés qui soignaient les gens sans distinction de classe, a été dévastée par la bataille d'Aizu, et Megumi s'est retrouvée seule. Cinq ans plus tôt elle est devenue l'assistante d'un médecin qui fabriquait de la drogue pour Kanryû, et a été tué trois ans plus tôt. Kanryû alors la força à fabriquer la toile d'araignée, découverte du médecin qui rend l'opium beaucoup plus efficace et dont elle connaît la recette.

Contrainte et forcée, elle a dû alors travailler durant ces trois années, ne voulant pas abandonner la médecine pour avoir une chance de retrouver sa famille

Kaoru accepte alors que Megumi reste au dôjô.

La raison d'agir 

Kanryû cependant ne se laisse pas faire. Rencontrant seul à seul Megumi, il lui donne le choix entre partir du dôjô et revenir chez lui, ou assister à la destruction du dôjô par ses hommes. Megumi alors laisse une lettre, et part.

Kenshin parvient à convaincre Sanosuké, qui n'a pas digéré la mort de son ami à l'opium, d'aider Megumi. Yahiko, rétablit, décide de participer aussi, et réplique à Kaoru qui veut l'en empêcher que c'est l'enseignement de l'école de l'esprit vivant Kamiya d'aider celui qui vous a aidé. Kaoru se rend alors compte que Yahiko est devenu un vrai kendôka sans même qu'elle s'en aperçoive.

La tempête 

Alors que Megumi, revenue à la résidence de Kanryû, tente de le poignarder avant de se suicider, Aoshi l'en empêche, et l'assomme.

Mais pendant ce temps Kenshin, Yahiko et Sanosuké réduisent à néant les forces armées de Kanryû.

À Kanryû qui ne comprend pas pourquoi Kenshin agit, Aoshi réplique que Kenshin a gardé l'esprit de jadis, de vrai patriote.

L'invasion de la résidence de Kanryû 

Megumi reprend connaissance, enfermée dans la salle panoramique de la résidence. Aoshi lui annonce alors que les gens du dôjô Kamiya sont venus la sauver, ce qu'elle ne comprend pas.

Ceux-ci se retrouvent face à Hannya.

Le vagabond - chronique d'un expert en sabre à l'ère Meiji 
Cette histoire est un hors-série

À Tôkyô, en 1878. Un vagabond a des problèmes avec un policier pour avoir violé l'interdiction du port d'arme. Il croise la route d'un jeune garçon qui veut lui emprunter son sabre pour tuer quelqu'un.

Le vagabond va chez le petit, dont le père était selon ses propres dires le deuxième kendôka du Japon. Mais le père est mort, et un élève, Nishiwaki, s'est emparé du dôjo et désire épouser Megumi, l'ainée des Kamiya, pour être officiellement le successeur du dôjô.

S'immisciant dans cette querelle, le vagabond se retrouve face à Nishiwaki.. et se révèle être le légendaire Battosai l'assassin. Cependant son sabre est à lame inversé, et ne peut donc tuer. Terrassant Nishiwaki et ses hommes de main, il rétablit la succession légitime du dôjô.

Les deux assassins | Les deux destinées

Volume de Kenshin le vagabond